Melian is een personage uit de werken van schrijver J.R.R. Tolkien.

Zij was een Maia en was van een betoverende schoonheid en zeer wijs. Ze werd verliefd op de Elfenkoning Elwë, later bekend als Thingol, en heerste samen met hem over het koninkrijk Doriath. Ze is de enige van de Ainur van wie bekend is dat ze kinderen heeft gekregen (Ungoliant niet meegerekend). Melian staat aan de basis van een afstammingslijn van Halfelfen.

Toen Thingol, de leider van de Teleri, Melian ontmoette, werd hij betoverd door haar stem en schoonheid, en vergat heel zijn volk en al zijn plannen. Op enkele Elfen die hem bleven zoeken na, vertrok zijn volk over de zee naar Valinor. De achtergebleven Thingol stichtte vervolgens samen met Melian in Midden-aarde het koninkrijk Doriath. Ze kregen een dochter, Lúthien Tinúviel, die op haar beurt trouwde met de Mens Beren. Hierdoor zou het bloed van Melian stromen in zowel Elfen als Mensen.

Door de macht van Melian werd Doriath lang beschermd tegen indringers. Zij legde rond het koninkrijk een magische barrière, de Gordel van Melian, die ongewenste personages niet doorliet. Doriath zou uiteindelijk toch ten onder gaan, toen de Dwergen de Nauglamír (en daarmee de Silmaril die Beren had veroverd) op kwamen eisen van Thingol. Toen Thingol dit weigerde werd hij door de Dwergen gedood. Na Thingols dood vertrok Melian weg uit Midden-aarde naar de woonplaats van de Valar, om daar te treuren over de dood van Thingol. Met haar vertrek verdween ook de bescherming van haar Gordel, en Doriath zou niet veel later worden vernietigd.

Afstamming van de koningen van het Herenigd Koninkrijk

Maia in werk van Tolkien